Jméno a příjmení Karel Holub má více nositelů:

 Karel Holub (historik umění) – historik, historik umění, editor uměleckých publikací, kurátor (* 1946)
 Karel Holub (politik) – československý politik (1921–1994)
 Karel Holub (puškař) – český puškař (1830–1903)